Patriciu poate fi:

 Sfântul Patriciu, sfânt patron al Irlandei și Islandei, sărbătorit în Biserica Catolică la 17 martie.
 Dinu Patriciu, om de afaceri român
 Fundația Dinu Patriciu
 Mihai Patriciu, fost lider comunist român, fost colonel de securitate
 Patriciu Mateescu, sculptor american de origine română

Nume de familie românești